Een gemeente in de Micronesische deelstaat Kosrae, zie Lelu (gemeente);
 Een eiland in de gemeente Lelu, zie Lelu (eiland);
 Een plaats op dit eiland en de hoofdplaats van de gemeente, zie Lelu (plaats).
 Lelu (Estland), een plaats in Estland, gemeente Hiiumaa